Max Lorenz (cantante) (1901-1975), tenore tedesco
 Max Lorenz (calciatore) (1938), ex calciatore tedesco